Três Barras kan syfta på:

Brasilien 

 Três Barras (kommun), Santa Catarina, 
 Três Barras (ort), Santa Catarina,